Чулпаново — название географических объектов в России.
 Чулпаново — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Чулпаново — село в Арском районе Татарстана.
 Чулпаново — село в Нурлатском районе Татарстана.

 Чулпаново — остановочный пункт Горьковской железной дороги.